Íñigo (nombre) es un nombre propio masculino que hace referencia a varios artículos:

Lugares
Íñigo (Narros de Matalayegua), localidad en la comarca del Campo de Salamanca, provincia de Salamanca, comunidad autónoma de Castilla y León, España;
Íñigo Blasco, localidad del municipio de Armenteros, en la comarca de la Tierra de Alba, provincia de Salamanca, comunidad autónoma de Castilla y León, España

Personas
Íñigo Arista (?-851), fue el fundador de la dinastía Arista-Íñiga, y conde de Bigorra.
Íñigo de Oña, santo de origen mozárabe del S. XI;
Íñigo Jiménez (señor de los Cameros), primero de los antiguos señores de Cameros en el S. XII.
Íñigo López de Mendoza (m. después de 1212) estuvo en la batalla de Las Navas de Tolosa.
Íñigo López de Mendoza (1398-1458), escritor conocido como el marqués de Santillana.
Íñigo Dávalos (1414-1484), noble y escritor castellano.
Íñigo López de Mendoza y Figueroa (1419-1479), militar, I conde de Tendilla, hijo del marqués de Santillana.
Íñigo Manrique de Lara(m. 1485), clérigo castellano.
Íñigo López Carrillo de Mendoza (m. 1491), virrey de Cerdeña.
Íñigo López de Mendoza y Luna (1438-1500), II duque del Infantado.
Íñigo López de Mendoza y Quiñones (1440-1515), militar, conocido como El Gran Tendilla, I marqués de Mondéjar, II conde de Tendilla, hijo del I conde.
Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza (1462-1528), noble castellano.
Íñigo López de Mendoza y Zúñiga (1489-1535), cardenal, hijo del II conde de Miranda del Castañar.
Íñigo López de Mendoza y Pimentel (1493-1566), IV duque del Infantado.
Íñigo López de Mendoza y Mendoza (1512-1580), III marqués de Mondéjar, IV conde de Tendilla, virrey de Valencia y de Nápoles.
Íñigo López de Mendoza y Mendoza (1536-1601), V duque del Infantado.
Íñigo Abarca de Bolea y Portugal, escritor español del siglo XVI.
Íñigo Ortiz de Retes,  marino y explorador español del siglo XVI.
Íñigo Melchor Fernández de Velasco (1629-1696), noble y hombre de estado español.
Íñigo Montoya, personaje del libro La Princesa prometida de William Goldman.
Íñigo Gómez de Barreda (1715-1781), escritor y monje benedictino español.
Íñigo Abbad y Lasierra (1745-1813), eclesiástico e historiador español.
Íñigo Ortés de Velasco (1787–1858), político español.
Íñigo Noriega Lasso (1853-1920), empresario y terrateniente español emigrado a México.
Íñigo (historietista), seudónimo usado por Ignacio Hernández Suñer (1924-2015).
Íñigo Cavero (1929-2002), político, abogado y noble español.
Íñigo Botas (1953-2013), director y guionista de cine español.
Íñigo Méndez de Vigo (1956-), noble y político español.
Íñigo Barandiaran Benito (1959-), político español.
Íñigo Lamarca (1959-), activista social español.
Íñigo Liceranzu (1959-), futbolista y entrenador español.
Íñigo Henríquez de Luna (1964-),  político español.
Íñigo Pérez de Rada Cavanilles (1969-), coleccionista e historiador español.
Íñigo Cuesta (1969-), ciclista español. 
Íñigo García Barcos (1970-), abogado español.
Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas (1971-), sociólogo español.
Íñigo González de Heredia (1971-), ciclista español.
Íñigo Jesús Alli Martínez (1973-), político español.
Íñigo Chaurreau (1973-), ciclista español.
Íñigo Idiakez (1973-), futbolista y entrenador español.
Íñigo Pirfano (1973-), director de orquesta, escritor y conferenciante español.
Íñigo Bolinaga Irasuegi (1974-), historiador español.
Íñigo García Ruiz (1974-), deportista paralímpico español.
Íñigo Urrutia (1975-), actor de cine y televisión chileno.
Íñigo Rodríguez Martínez (1975-), futbolista español.
Íñigo Pascual (1976-), pelotari español.
Íñigo Landaluze (1977-), ciclista español.
Íñigo Domínguez (1979-), entrenador de fútbol español.
Íñigo López Montaña (1982-), futbolista español.
Íñigo Errejón (1983-), político español.
Íñigo Díaz de Cerio (1984-), futbolista español.
Íñigo Cervantes Huegun (1989-), un tenista profesional español.
Íñigo Peña (1990-), piragüista español.
Íñigo Etayo (1991-), actor y cantante español.
Íñigo Eguaras (1992-), futbolista español.
Íñigo Navares (1998-), actor español.